Сергі́й Іва́нович Горбачо́в ( Запоріжжя, Запорізька область, УРСР, СРСР) — український освітянин, журналіст, перший освітній омбудсмен України.

Життєпис 
Народився в Запоріжжі. Протягом життя опанував понад 20 професій, зокрема будівельника, дизайнера і програміста. Упродовж 1984—1988 років працював учителем російської мови та літератури у кількох запорізьких школах. Був одним із творців ліцею «Логос» у Запоріжжі, одного з перших освітніх закладів для обдарованих дітей в Україні; обіймав посаду директора ліцею з 1990 до 1996 років. З 1997 до 2000 працював дизайнером-верстальником у книжковому видавництві «Дике Поле». З 2006 до 2013 був директором інформаційного центру російськомовної газети «Коммерсантъ Украина».

2015 року, після виграшу в конкурсі на заміщення вакантної посади, стає директором школи № 148 у Києві. Тоді ж починає викладати зарубіжну літературу та медіаграмотність.

Висунув свою кандидатуру на новостворену посаду освітнього омбудсмена. Конкуренцію йому складали юристки Ірина Яковець та Олеся Ващук. 12 липня 2019 року, міністр освіти України Лілія Гриневич оголосила, що посаду обійме Сергій Горбачов. 

14 серпня 2019 року Горбачов офіційно став першим освітнім омбудсменом в Україні.

Посилання 

 Офіційна сторінка Сергія Горбачова у Фейсбуці ;
 Особиста сторінка Сергія Горбачова у Фейсбуці ;
 Інтерв'ю з директором Горбачовим, 2015 рік .

Примітки 
 

Керівники органів виконавчої влади України
Уродженці Запоріжжя
Випускники Запорізького національного університету
Радянські педагоги
Українські педагоги
Педагоги XX століття
Педагоги XXI століття
Педагоги Києва
Педагоги Запоріжжя